Höhlmühle ist der Ortsname von

 Höhlmühle (Riegsee), Ortsteil der Gemeinde Riegsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Höhlmühle (Stammbach), Ortsteil der Gemeinde Stammbach, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Höllmühle, Höllmühl